Kirschbach ist ein Gewässername:

 Kirschbach (Hornbach), rechter Zufluss des Hornsbachs (zum Schwarzbach) am Kirschbacherhof, Gemeinde Dietrichingen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Kirschbach (Lottenbach), rechter Zufluss des Lottenbachs in Weimar, Thüringen
 Kirschbach (Traunbach), rechter Zufluss des Traunbachs vor Ellweiler, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Kirchbach
 Kirschgraben